

Персоналії 
 Джеймс Герріот — британський хірург-ветеринар та письменник.
 Томас Герріот — англійський астроном, математик, етнограф і перекладач, ввів загальноприйняті значки для операцій порівняння: «>» (більше) і «<» (менше).

Інше 
 4124 Герріот — астероїд головного поясу.